Anton M.J. "Tom" Gehrels född 21 februari 1925 i Haarlemmermeer i Nederländerna, död 11 juli 2011 i Tucson Arizona, var en nederländsk-amerikansk astronom som verkade som professor vid University of Arizona.

Han var en av huvudpersonerna bakom de båda amerikanska rymdsonderna Pioneer 10 och Pioneer 11.

Minor Planet Center listar honom som T. Gehrels och som upptäckare av 4661 asteroider. 20 st av asteroiderna var han ensam upptäckare till och 4641 st tillsammans med astronomparet Cornelis Johannes van Houten och Ingrid van Houten-Groeneveld.

Han upptäckte även de tre periodiska kometerna 64P/Swift-Gehrels, 78P/Gehrels 2 och 82P/Gehrels 3.

Asteroiden 1777 Gehrels som han själv var med och upptäckte, är uppkallad efter honom..

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av T Gehrels
 Palomar–Leiden survey

Referenser 

Nederländska astronomer
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Födda 1925
Avlidna 2011
Män
Astronomer under 1900-talet
Personer från Haarlemmermeer